Великая Нива — название населённых пунктов.

Россия 
 Великая Нива — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Великая Нива — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Великая Нива — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Великая Нива — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.